Chinemelu Elonu (1987-), joueur américano-nigérian de basket-ball 
 Adaora Elonu (1990-), joueuse américano-nigérian de basket-ball